Понт-а-Муссон:

 Понт-а-Муссон — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия. 
 Понт-а-Муссон — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия.